

Цихово — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Цихово — село в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства